Lux steht für:
 Lux (Einheit), Einheit der Beleuchtungsstärke
 Lux (Name), Vorname und Familienname
 Lux (Kirmes), Traditionsfigur der Kirmes
 Lux-Lesebogen, Heftreihe für Jugendliche
 Lux Televizia, slowakischer Fernsehsender
 Hotel Lux, Hotel in Moskau

Unternehmen und Marken:
 Lux, deutsches Unternehmen für Reinigungssysteme, siehe Electrolux #Geschichte
 Lux (Zigarettenmarke), Marke der British American Tobacco
 Lux International, Handelsunternehmen
 Lux Tools, deutsches Werkzeugunternehmen, siehe Emil Lux #Leben
 Lux’sche Industriewerke, deutscher Hersteller von Automobilen
 Luxman (früher Lux), japanischer Audiotechnikhersteller
 Fabbrica di Automobili e Cicli Lux, italienischer Hersteller von Fahrrädern und Automobilen
 Automobilwerk Lux, deutscher Hersteller von Automobilen
 Lux-Werft, deutsche Schiffswerft

Orte:
 Lux (Côte-d’Or), Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Lux (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Lux (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Lux, alternativer Name von Capshaw (Alabama), Ort im Limestone County

LUX steht für:
 LUX (Filmpreis), Filmpreis des Europarlaments
 Flughafen Luxemburg, Flughafen (IATA-Code)
 Großherzogtum Luxemburg, Staat in Westeuropa (Ländercode ISO 3166-1)
 Large Underground Xenon experiment, ein Experiment zur Suche nach Dunkler Materie
 einen Rapper mit dem bürgerlichen Namen Lukas Eichhammer

Siehe auch:
 Lux Aeterna
 Fiat Lux
 Luchs
 Luks
 Lux, der König der Verbrecher

LUX